Округ Рэйнтри () — многозначный термин:
 Округ Рэйнтри — роман американского писателя Росса Локриджа.
  — фильм 1957 года по этому роману.